Seeräuber steht für:
 einen Piraten, siehe Piraterie
 ein Gesellschaftsspiel, siehe Seeräuber (Spiel)

Der Seeräuber steht für:
 Der Seeräuber (1926), US-amerikanischer Stummfilm aus dem Jahr 1926
 Der Seeräuber (1942), US-amerikanischer Piratenfilm aus dem Jahr 1942

Die Seeräuber steht für:
 Die Seeräuber (Cosmar), ein Theaterstück von Alexander Cosmar von 1840 
 Die Seeräuber (Bechstein), eine Sage von Ludwig Bechstein von 1853
 Die Seeräuber, einen Film von Astrid Lindgren von 1966

Siehe auch:
 Pirat (Begriffsklärung)